

Sigle 
 Pacific Data Images – studio di animazione al computer ora parte di DreamWorks Animation
 Partito Democratico Italiano (1944-1946) – antico partito politico italiano 
 Partito Democratico Italiano (1959-1961) – precedente denominazione del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica, antico partito politico italiano
 Polo Democratico Indipendente – partito politico colombiano
 Punti di interesse – Indicatori grafici di posizionamento dei luoghi di pubblico interesse riportati sulle mappe satellitari di navigazione. Servizio aggiuntivo a carattere informativo e/o commerciale per i navigatori satellitari portatili.
 Powered Descent Initiation - manovra effettuata dal modulo lunare Apollo

Codici 
 PDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pindiu (Papua Nuova Guinea)
 pdi – codice ISO 639-3 della lingua pa di